Jerry Scott (dibuixant) (San Luis Obispo, 1955), dibuixant de còmics i escriptor nord-americà
 Jerry Scott (motociclista) (Poole, ca. 1939 – Boltby, 1966), pilot de motocròs anglès